Orario – misura convenzionale del tempo
Orario – che regola i servizi di trasporto
 Orario ferroviario
Fuso orario – zona terrestre comprendente territori con la stessa ora convenzionale
Senso orario – verso di movimento rotatorio, contrapposto al senso antiorario